Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Stanojević – serbski piłkarz i trener
 Barbara Kryżan-Stanojević – polska językoznawczyni
 Jovanka Stanojević – serbska malarka
 Laza Stanojević – serbski lekarz psychiatra i neurolog